Копачени има више значења:

 Копачени (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Копачени (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Копачени (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Копачени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Копачени (Копачени), насеље у округу Валча у Румунији
 Копачени (Раковица), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Копачени (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији
 Општина Копачени (Валча), општина у округу Валча у Румунији